Urmann ist der Familienname folgender Personen:
Matthias Urmann (* 1964), deutscher Chemiker und Manager
 Robert Urmann (* 1935), österreichischer Jazz-Experte
 Thomas Urmann, ehemaliger Rechtsanwalt, siehe RedTube-Abmahnaffäre